Saline ima više značenja:
 Saline (Asti)
 Saline (Mantova)
 Saline (Padova)
 Saline di Volterra
 Saline (Rovigo)
 Saline (Verona)
 Saline (Viterbo)

Vidi još 
 Salin